{{2autres|un film programmé pour 2024|la franchise cinématographique|Avatar (série de films)Avatar|l'univers de fiction|univers de fiction d'Avatarunivers de fiction dAvatar}}Avatar 3'''  est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron et dont la sortie est prévue en 2024. Il s'agit du troisième opus de la série de films se déroulant dans l'univers d’Avatar.

 Fiche technique 

 Titre original provisoire :  Titre français provisoire : ''
 Réalisation : James Cameron
 Scénario : James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver
 Musique : Simon Franglen
 Décors : Dylan Cole et Ben Procter
 Costumes : Deborah Lynn Scott
 Photographie : Russell Carpenter
 Montage : James Cameron
 Production : James Cameron et Jon Landau
 Sociétés de production : Lightstorm Entertainment et 20th Century Studios
 Société de distribution : 20th Century Studios
 Budget : 
 Pays de production : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : Science-fiction

 Dates de sortie : 
 France : 
 États-Unis :

Distribution 
 Sam Worthington : Jake Sully
 Zoe Saldaña : Neytiri
 Michelle Yeoh :  Karina Mogue
 Sigourney Weaver	:  Grace Augustin / Kiri
 Bailey Bass : Tsireya
 David Thewlis : Peylak
 Stephen Lang : colonel Miles Quaritch
 Giovanni Ribisi : Parker Selfridge
 Jemaine Clement :  Ian Garvin
 Oona Chaplin : Varang
 Edie Falco : générale Frances Ardmore
 Cliff Curtis : Tonowari
 Kate Winslet : Ronal
 Joel David Moore : Norm Spellman
 Jack Champion : Javier « Spider » Socorro
 Matt Gerald : caporal Lyle Wainfleet
 Keston John : Va'ru
 Britain Dalton : Lo'ak

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Univers de fiction d’Avatar
 Avatar (série de films)
 2024 en science-fiction

Liens externes 

Film Avatar
Film réalisé par James Cameron
Film américain dont la sortie est prévue en 2024
Film de science-fiction américain
Film se déroulant sur une planète fictive
Film mettant en scène un extraterrestre
Forêt dans la fiction
Film dont la sortie a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19
Film en anglais
Alpha Centauri dans la fiction
Suite de film américain